Фефелов, Фефёлов — фамилия. Известные носители:
 Фефелов, Андрей Александрович (род. 1972) — журналист, публицист, главный редактор телеканала «День-ТВ», заместитель главного редактора газеты «Завтра».
 Фефёлов, Валерий Андреевич (1949—2008) — участник диссидентского движения в СССР, борец за права инвалидов.
 Фефелов, Виталий Николаевич (1932—2016) — советский борец классического стиля.
 Фефелов, Игорь Алексеевич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Фефелов, Яков Филиппович (1923—1945) — Герой Советского Союза.

 Фефелова, Дарья Дмитриевна (род. 1996) — российская регбистка.

См. также 
 Фефелово